Zu den Strecken des Fahrplanfelds 941 (Schiers–Landquart–Chur–Thusis) siehe:

 Bahnstrecke Davis Platz–Landquart (Schiers–Landquart)
 Bahnstrecke Landquart–Thusis

900…